Crying in the Rain, singolo dei The Everly Brothers del 1962
Crying in the Rain, canzone dei Whitesnake del 1982 ripubblicata come singolo nel 1987
Crying in the Rain, singolo dei Culture Beat del 1996
Crying in the Rain, singolo del Guru Josh Project del 2009